French Connection – album Kate Ryan
 French Connection – kanał przerzutowy heroiny
 French Connection – koktajl alkoholowy
 French Connection – przedsiębiorstwo odzieżowe
 The French Connection – książka autorstwa Robina Moore'a
 The French Connection – nazwa drużyny Buffalo Sabres w latach 70. XX wieku
 The French Connection – zespół akrobacji lotniczej
 Francuski łącznik – film z 1971 
 Francuski łącznik 2 – film z 1975